Daniil Nikolaïevitch Jouravliov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Opalikha dans l'oblast de Nijni Novgorod en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Torpedo Nijni Novgorod, il rejoint les équipes de jeunes des Ak Bars Kazan. Il joue ses premiers matchs en senior dans la VHL en 2017-2018 avec les Bars Kazan. Le , il joue son premier avec les Ak Bars dans la Ligue continentale de hockey face au HK CSKA Moscou. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2018, il est choisi au cinquième tour, à la cent-quarante-sixième position au total par l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Irbis Kazan || MHL || 35|| 2|| 6|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Irbis Kazan || MHL || 28|| 9|| 9|| 18|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1||0
|-
|2017-2018|| Bars Kazan || VHL || 11|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Irbis Kazan || MHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Bars Kazan || VHL || 40|| 0|| 5|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 36|| 1|| 7|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Irbis Kazan || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 38 || 3 || 10 || 13 || 20 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 43|| 1|| 5|| 6|| 14|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2021-2022 || Bars Kazan || VHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Eagles du Colorado || LAH || 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2016 || align="left"|Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver || 6|| 1|| 1|| 2|| 0||+3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 5|| 5|| 0|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance dans l'oblast de Nijni Novgorod
Naissance en avril 2000
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Eagles du Colorado